

Уніслав — гміна в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Уніслав — село в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Уніслав — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства